Михаил Коровкин (род. 28 декабря 1948 года) —  социокультурный антрополог, прозаик и поэт. Он начинал как нейрофизиолог в России, а после эмиграции в 1976 году продолжил изучать антропологию в Канаде, Англии и Нидерландах. Его академическая работа сосредоточена на медицинской антропологии и исследованиях Европы и Средиземноморья. Его литературные работы охватывают широкий спектр социокультурных сред и психологических точек зрения, расширяя культурные и проницательные взгляды на условия жизни человека. Он живет в Италии с 1989 года.

Печатался под псевдонимами Вадим Дубровский и Елена Волгина.

Его сын — итальянский актёр Джастин Коровкин (род. 2007).

Литература

Научные исследования 
 1992: Patterns of Re-Engagement: Protestant Conversions in a Southern Italian Community
 1995: Reflections on Russian Proverbs: Translation, Understanding and the Principle of Uncertainty
 2010: Zombie Factory: Culture, Stress  on Sudden Death

Проза 
 1992:   Orfani di Madre Russia: Diario di un Cinico
 1994:  Memorie di una maîtresse moscovita
 2001: Once a Good Man
 2002: Terms of Estrangement: Diaries of a Paratrooper (на русском Термины отчуждения. Записки десантника  ISBN 5-89329-528-5)
 2003: Dancing With Fat Cats (на русском Танцы с жирными котами  ISBN 5-89329-654-0)
 2005: Vospominania Moskovskoj Kurtizanki  (на русском Воспоминания московской куртизанки ISBN 5-17-029950-8)
 2005: Excursion: Adventures of Modigliani the Ghost (на русском Экскурсия. Приключения призрака Модильяни ISBN 5-89329-794-2)

Поэзия 
 1994: Caught On the Line
 1996: Breviario
 2012: All in One At Once
 2014: Fields of Vision; Selected Poems and The Soldier’s Tale Suite

Примечания

Ссылки 
 

Антропологи России
Антропологи Италии